Сэм Армстронг (; 5 февраля 1893, Миннеаполис - 29 сентября 1976, Миннеаполис) — американский режиссёр, аниматор и сценарист, работавший в Disney Studios.

Биография 
Обучался в Philadelphia School of Industrial Art и Rochester Mechanics Art Institute. Ранее работал художественным редактором в Tacoma News Tribune. Также известен своими иллюстрациями и обложками для журнала Sunset. Присоединился к Disney Studios в 1934г. и ушёл в отставку в 1941г.

Фильмография

Режиссер 

 2000 —  «Clair de Lune»
 1954 - 1991 — «Диснейленд»
 1958— "An Adventure in Art"
 1946 — «Blue Bayou»
 1942 — «Бэмби»/Bambie
 1941 — «Дамбо»/Dumbo
 1940 — «Фантазия»/Fantasia

Аниматор 

 1959 — «Really Scent»
 1959 — «Hare-Abian Nights»
 1959 — «Палочка Банни»/Baton Bunny
 1937 — «Белоснежка и семь гномов»/Snow White and the Seven Dwarfs
 1937 — «Старая мельница»/The Old Mill

Сценарист 

 1940 — «Чудесный дом Плуто»/Pluto's Dream House
 1937 — «Страус Дональда»/Donald's Ostrich

Прочее 

 1939 — «How Walt Disney Cartoons Are Made»

Награды 

 1941 — Премия «Хьюго» в номинации «Лучшая постановка, крупная форма» (Фантазия)

Примечания

Ссылки